Matematik i måneby er et matematik-læringspil udviklet af UNI-C SkolePro i genren Adventurespil.
Spilles på cd-rom. Matematikprogram i adventurespilgenren. Med spilleren som konstruktør (beregner) skal der bygges en by i et goldt månelandskab. Opgaverne går fra at bygge store villaer til at beregne mængden af mad til håndværkerne.

Referencer